Соревнования в прыжках в высоту у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1995 года прошли 8 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1995